Weise kan som auktorsförkortning betyda:

 Julius Weise
 Johann Gottlob Christoph Weise

Robotskapade auktorsförkortningar